Passepartout ([] französisch passer „hindurchgehen“ und partout „überall“) steht für:

 Passepartout (Rahmen), flacher Rahmen um ein Bild
 Generalschlüssel
 Dauerkarte
 Tarifverbund Passepartout, siehe Tarifverbund Luzern/Obwalden/Nidwalden
 den Diener von Phileas Fogg in Jules Vernes Roman Reise um die Erde in 80 Tagen

Passe-Partout steht für:
 Passe-Partout (Serie), kanadische Fernsehserie (1977–1993) 

Siehe auch: